Ста́рый Петерго́ф:
 Старый Петергоф — исторический район Петергофа
 Старый Петергоф — железнодорожная станция в Старом Петергофе